est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cétone
 calone, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 2-oxo-4-phénylbutyrique, numéro CAS 
 acide 2-méthoxycinnamique, numéro CAS 
 acide 3-méthoxycinnamique, numéro CAS 
 acide 4-méthoxycinnamique, numéro CAS 

 Dioxane
 6-acétyl-1,4-benzodioxane, numéro CAS 

 Ester
 acétate de phénacyle, numéro CAS 
 2-formylbenzoate d'éthyle, numéro CAS